Chagny ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Chagny (Ardennes) im Département Ardennes 
 Chagny (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire